Сотирий:

 Сотирий (род. 1936) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Торонтский.
 Сотирий (1929—2022) — епископ Константинопольской православной церкви, с 1975 по 2008 годы — управлявший Корейской митрополией.

См. также 
 Сотири